Haste kan ud over betydningen af verbet haste (at skynde sig, eller at noget er presserende) have flere betydninger:
 Carl Cohn Haste (1874 – 1939) – dansk pianist, organist og musiklærer
 Peder Horrebow Haste (1765 – 1831) – dansk digter
 Haste (Schaumburg) - en kommune i Landkreis Schaumburg i Niedersachsen, Tyskland